Amon Amarth (band), een melodieuze deathmetalband uit Zweden
 Amon Amarth (Midden-aarde) of Doemberg, een fictieve berg uit de werken van J.R.R. Tolkien